Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Йоганн Себастьян Бах

Ву́лиця Баха — назва вулиць у різних населених пунктах України та держав Європи.

Вулиця Баха 

 вулиця Баха — вулиця в місті Бердянськ.
 вулиця Баха — вулиця в місті Дніпро.
 вулиця Баха — вулиця в місті Кривий Ріг.
 вулиця Баха — вулиця в місті Луганськ.
 вулиця Баха — вулиця в місті Нікополь.
 вулиця Баха — вулиця в місті Сміла.

Багатозначні терміни: урбаноніми